Дерно́вая у́лица — название улиц.

 Дерновая улица — улица в Днепре, Украина.
 Дерновая улица — улица в Санкт-Петербурге, Россия.